Ásia (província romana) — também chamada Asiana
Asiana Airlines — companhia aérea sul-coreana
Kumho Asiana Group — grupo empresarial sul-coreano

Desambiguações de organizações